El término chulo puede aludir, en esta enciclopedia:

a un chispero, determinado tipo castizo de los barrios periféricos de la ciudad;
a un proxeneta, persona que obtiene beneficios con la prostitución a costa de otra persona.
a chulo, adjetivo que se utiliza para indicar que algo está bien o correcto, o que ha sido revisado, o que es agradable.

Animales 
al buitre negro americano, ave carroñera conocida en Colombia como chulo. Su nombre científico es Coragyps atratus.

Personas 
Chulo Rivoira, exfutbolista y entrenador de fútbol argentino.